Orrträskkalven kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Orrträskkalven (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (18,2 ha)
Orrträskkalven (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (21,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn